Kabinett Rama steht für folgende Regierungen Albaniens:

 Kabinett Rama I (2013 bis 2017)
 Kabinett Rama II (2017 bis 2021)
 Kabinett Rama III (seit 2021)